Леонора Сафыевна Куватова (, род. 1948, Уфа) — артистка балета и педагог, художественный руководитель Башкирского хореографического колледжа имени Р. Нуреева (в 1994—2005 годах и с 2007) и балетной труппы Башкирского театра оперы и балета (с 2009). Народная артистка РСФСР (1982) и Башкирской АССР (1974), лауреат премии имени С. Юлаева и премии журнала «Балет» «Душа танца».

Была супругой артиста и балетмейстера Шамиля Терегулова (1947—2008).

Биография 
Куватова Леонора Сафыевна родилась 9 ноября 1948 года в Уфе. Происходила из башкирского дворянского рода Куватовых.

Училась в Ленинградском хореографическом училище, где среди её педагогов были И. А. Трофимова и А. И. Пушкин. В школьной сценической практике танцевала на сцене театра им. С. М. Кирова, в паре с Михаилом Барышниковым исполняла главную партию в балете Василия Вайнонена «Щелкунчик».

После окончания училища в  году была принята в Башкирский театр оперы и балета. Была солисткой его балетной труппы до  года. Выступала с зарубежными гастролями в Германии, Польше, Венгрии, Италии, Франции, Португалии, Голландии, США, Индии, Вьетнаме, Мексике, Японии.

В 1987 году начала преподавать классический танец в Уфимском хореографическом училище (ныне — Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева), в  году была назначена на должность его художественного руководителя, которую занимает в настоящее время (с перерывом в 2005—2007 гг.).

Начиная с 2002 года работает педагогом-репетитором в Башкирском театре оперы и балета. Также вместе с Шамилем Терегуловым работала в Японии, в балетной студии балерины Ёко Цукамото, давала мастер-классы в Японии, Турции, Италии.

Среди учениц Куватовой — балерины Наталья Сологуб, Ирина Сапожникова, Лариса Олимпиева.

С  года Леонора Куватова — главный балетмейстер Башкирского государственного театра оперы и балета. Занимая этот пост, была художественным руководителем Международного Фестиваля балетного искусства имени Рудольфа Нуреева в Уфе (2009, 2010, 2011).

Среди её работ в качестве постановщика — «Шопениана» М. Фокина, «Вальпургиева ночь» Л. Лавровского, акт теней из «Баядерки» М. Петипа. Куватова также является режиссёром программы номеров классической и современной хореографии «Обаяние классики».

Репертуар 
 Одетта и Одиллия, «Лебединое озеро» П. И. Чайковского
 принцесса Аврора, «Спящая красавица» П. И. Чайковского
 Жизель, «Жизель» А.Адана
 Китри, «Дон Кихот» Л. Минкуса
 Золушка, «Золушка» С. С. Прокофьева
 Мария, «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева
 Анель, «Большой вальс» на музыку И. Штрауса
 Эвридика, «Орфей» Е. Фомина
 Керри, «Сестра Керри» Р. Паулса
 Сюимбике, «Шурале» Ф. З. Яруллина
 Зайтунгуль, Журавлиная песнь Л. Б. Степанова и З. Г. Исмагилова
 Айсылу, «Люблю тебя, жизнь» Н. Г. Сабитова
 Айгуль, «Страна Айгуль» Н. Г. Сабитова (первая исполнительница партии)

Награды и звания 
 1971 — Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 1971 — Заслуженная артистка Башкирской АССР
 1974 — Народная артистка Башкирской АССР
 1982 — Народная артистка РСФСР
 1987 — Премия имени Салавата Юлаева
 07.03.2023-удостоена ордена Салавата Юлаева

Примечания

Ссылки 
 
 https://web.archive.org/web/20111105074604/http://www.bashopera.ru/person.330.html
 

Леонора Сафыевна
Выпускники Ленинградского хореографического училища
Артисты балета Башкирского театра оперы и балета
Руководители балетной труппы Башкирского театра оперы и балета
Преподаватели Башкирского хореографического колледжа